Chruślice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów.
 Chruślice – osiedle w Nowym Sączu